Саккуловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Сосновском районе Челябинской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Саккулово.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 9 июля 2004 года № 246-ЗО «О статусе и границах Сосновского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава сельского поселения — Пашнин Иван Павлович

Инфраструктура 
На территории поселения расположены: средняя школа, основная школа, 3 начальные школы, 5 ФАП, амбулатория, детский сад, магазины.

Предприятия-налогоплательщики: ООО «Гранит-сервис»,  ООО «Скала»,  ООО «Южно-Султаевский гранитный карьер», ООО «Агромонолит», ОГПУ «Сосновское ПРСД, ФГУП «Родон», ООО «Сосновский рудник», ООО «Газпромнефть-Челябинск», КФХ «Салавата Юлаева», крестьянское хозяйство «Выбор».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сосновского района 

Муниципальные образования Сосновского района (Челябинская область)
Сельские поселения Челябинской области